Ма́йский () — остановочный пункт электропоездов в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 76 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочными пунктами Блужа и Веселовский (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 30 мин.; от ст. Пуховичи — 13 мин.

Ближайший населённый пункт — агрогородок Блужа, который является центром Блужского сельсовета (примыкает с северной и северо-восточной стороны платформы). Вблизи остановочного пункта также находится посёлок Блужа и несколько садоводческих товариществ.

Название остановочного пункта связано с одноимённым колхозом, центральная усадьба которого располагалась в деревне (ныне - агрогородке) Блужа в советские времена.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги